Michaelsberg ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Michaelsberg (Markdorf), Ortsteil der Stadt Markdorf, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Michaelsberg (Gemeinde Gundelsheim), Ortsteil der Stadt Gundelsheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Michaelsberg (Gemeinde Cleebronn), Ortsteil der Gemeinde Cleebronn, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Michaelsberg, teils auch Michelsberg genannt, ist der Name von Bergen und Erhebungen in Deutschland:
 Michelsberg (Buttlar) (Michaelsberg), (431,0 m), in der Rhön, bei Buttlar, Wartburgkreis, Thüringen
 Michaelsberg (Baden-Baden), im Schwarzwald, in Baden-Baden, Baden-Württemberg – siehe Stourdza-Kapelle
 Michaelsberg (Cleebronn) (393,6 m), im Stromberg, bei Cleebronn, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Michaelsberg (Gundelsheim) (240 m), nahe Gundelsheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Michelsberg (Kipfenberg) (St. Michaelsberg) (505,2 m), bei Kipfenberg, Landkreis Eichstätt, Oberbayern, Bayern
 Michelsberg (Pfalz) (147,4 m), in der Pfalz, bei Bad Dürkheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Michaelsberg (Spiesheim) (ca. 262,2 m), im Alzeyer Hügelland, bei Spiesheim, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Michaelsberg (Siegburg) (Michelsberg) (118,46 m), in Siegburg, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Michaelsberg (Sinsheim), in Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg – siehe Stift Sinsheim
 Michaelsberg (Untergrombach) (Michelsberg) (268,8 m), im Kraichgau, bei Untergrombach (Bruchsal), Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Michaelsberg bezeichnet außerdem:
 Kloster Michelsberg, Kloster in Bamberg, Bayern, Deutschland
 Le Mont-Saint-Michel, Insel und Berg im Département Manche, Frankreich  
 Mont Saint-Michel (Vogesen) (437 m), Berg an der Nahtlinie von Wasgau und Vogesen bei Saverne, Frankreich
 St. Michael’s Mount, Insel und Berg in Cornwall, Großbritannien
 Michaelsberg (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet auf dem Michaelsberg (Cleebronn), Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Michaelsberg-Eichelberg, Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Michaelsberg und Habichtsbuckel, Naturschutzgebiet im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Michalovy Hory, Tschechien

Siehe auch:
 Cerro San Miguel
 Michelsberg
 Michaelsburg
 Michelsburg
 Mont-Saint-Michel
 Mount Saint Michael
 San Miguel Mountain